Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2021 werd van 30 april tot en met 9 mei 2021 gehouden in de Canadese stad Calgary.

Zwitserland prolongeerde haar titel uit 2019. Het land won met 4-2 van Rusland. In 2020 werden geen Europese en wereldkampioenschappen gehouden vanwege de COVID-19-pandemie. Dit jaar werd het toernooi achter gesloten deuren afgewerkt. Rusland moest deelnemen onder de naam Russische Curlingfederatie (RCF) met een neutrale vlag vanwege een dopingschorsing t/m 2022 door het Hof van Arbitrage voor Sport

Overzicht 
Het was de 42ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de zestiende die in Canada werd georganiseerd. Het toernooi zou in Zwitserland gehouden worden, waardoor dat land zich automatisch geplaatst had. Vanwege de COVID-19-pandemie werd het toernooi verplaatst naar Canada. Dat team en de Verenigde Staten namen deel uit de Amerikaanse zone. Uit de Europese zone kwalificeerden de overige zeven landen uit de top acht van het Europees kampioenschap 2019 zich rechtstreeks. Dat waren Rusland, Zweden, Schotland, Duitsland, Tsjechië, Denemarken en Estland. Voor de Pacifisch-Aziatische zone waren China en Japan de twee beste teams van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap en via het mondiale kwalificatietoernooi plaatsten Zuid-Korea en Italië zich.

Zwitserland won de finale met 4-2 van de Russische curlingfederatie. Voor Zwitserland was het de achtste wereldtitel. De Verenigde Staten vervolledigde het podium door in de kleine finale met 9-5 van Zweden te winnen.

Groepsfase

Ronde 8 
Zondag 2 mei 2021, 14:30 uur

Ronde 23 
Vrijdag 7 mei 2021, 14:00 uur

Ronde 7 
Vrijdag 7 mei 2021, 19:00 uur - was uitgesteld op zondag 2 mei.

Play-offs

Derde plaats 
Zondag 9 mei 2021, 08:30 uur

Finale 
Zondag 9 mei 2021, 13:00 uur

Eindstand

Externe links 
worldcurling.org wwcc2021

Curling in 2021
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sport in Calgary